Пётр Кичеев:
 Кичеев, Пётр Григорьевич (? — ?) — русский писатель.
 Кичеев, Пётр Иванович (1845—1902) — русский публицист и поэт.